Sasso (italienisch: Fels oder Gestein) ist der Name folgender Orte in Italien:

 Sasso di Castalda, Stadt und Kommune in der Provinz Potenza, Region Basilicata
 Sasso Marconi, Gemeinde in der Metropolitanstadt Bologna, Region Emilia-Romagna
 Sasso (Bordighera), Ortschaft in Bordighera in der Provinz Imperia, Region Ligurien
 Sasso (Cerveteri), Ortschaft in Cerveteri in der Provinz Rom, Region Latium 
 Sasso (Rovereto), Ortschaft in Rovereto in der Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol
Namensbestandteil:
 Castel di Sasso, Gemeinde in der Region Kampanien
 Isola del Gran Sasso d’Italia, Gemeinde in der Region Abruzzen
 Madonna del Sasso (Piemont), Gemeinde in der Region Piemont

Sasso ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Sasso (~1040–1120), Gründer des Souveränen Ritter- und Hospitalordens vom Heiligen Johannes zu Jerusalem
 Käthe Sasso (* 1926), österreichische Widerstandskämpferin, NS-Opfer und Zeitzeugin.
 Mateo Sasso (* 1975), uruguayischer Straßenradrennfahrer
 Sandy Eisenberg Sasso (* 1947), Rabbinerin im rekonstruktionistischen Judentum 

 Vincent Sasso (* 1991), französischer Fußballspieler
 Will Sasso (* 1975), kanadischer Schauspieler und Comedian

Siehe auch:
 Gran Sasso d’Italia, Bergmassiv in den Abruzzen
 Gran-Sasso-Tunnel, Autobahntunnel
 Gran-Sasso-Nationalpark
 Gran Sasso Science Institute, italienische staatliche Graduiertenschule und Forschungseinrichtung in L’Aquila
 Festung Sasso da Pigna, ehemaliges Schweizer Festungsbauwerk im Gotthardmassiv, jetzt Museum
 Madonna del Sasso, Wallfahrtskirche im Schweizer Kanton Tessin

 Dal Sasso, Familienname
 Saso